Fryderyk Oldenburg (ur. 11 października 1753 w Kopenhadze – zm. 7 grudnia 1805 tamże) – książę Danii i Norwegii.

Syn króla Danii Fryderyka V i jego drugiej żony Juliany Marii Brunszwickiej. Jego dziadkami byli: król Danii Chrystian VI Oldenburg i Zofia Magdalena Hohenzollern oraz Ferdynand Albert II z Brunszwiku-Wolfenbüttel i Antoinette Amalie z Brunszwiku-Lüneburg.

21 października 1774 roku poślubił Zofię z Meklemburgii-Schwerin córkę księcia Ludwika z Meklemburgii-Schwerin i Charlotty Zofii z Saksonii-Koburga-Saalfeld. Dziećmi z tego związku były:
 Juliana Maria (1784)
 Chrystian (1786-1848) – król Norwegii do 1814 i król Danii
 Juliana Zofia (1788-1850) – żona landgrafa Wilhelma z Hesji-Philippsthal-Barchfeld
 Luiza Charlotta Oldenburg (1789-1864) – żona Wilhelma Hessen-Kassel matka królowej Danii Luizy Hessen-Kassel
 Fryderyk (1792-1863)

Od 1772 roku był regentem Danii, gdyż jego brat Chrystian VII nie mógł rządzić ze względu na swój stan zdrowia. Realną władzę jednak sprawowali królowa matka Juliana Maria oraz premier Ove Høegh-Guldberg. Regencja trwała do roku 1784, kiedy to syn Chrystiana VII - Fryderyk ukończył 16 lat.

Był odznaczony duńskimi orderami Wierności, Matyldy, Chrystiana VII, Danebroga i Słonia (oba nadane przy urodzeniu w 1753), także szwedzkim Serafinów.

Przypisy 

Odznaczeni Orderem Chrystiana VII
Odznaczeni Orderem Danebroga
Odznaczeni Orderem Królewskim Serafinów
Odznaczeni Orderem Matyldy
Odznaczeni Orderem Słonia
Odznaczeni Orderem Wierności (Dania)
Oldenburgowie
Urodzeni w 1753
Zmarli w 1805
Regenci
Ludzie urodzeni w Kopenhadze